Эпидермис (анатомия человека) —  наружный слой кожи человека.
  — наружный эпителиальный слой кожи настоящих многоклеточных животных (Eumetazoa).
 Эпидермис (ботаника) (эпидерма) — наружный слой клеток растений.